Hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Objetos 
 Kaiku es un tipo de chaqueta típicamente vasca. Puede ser de diferentes colores (azul, verde y negro, azul y negro, rojo y negro) dependiendo de la provincia o de la ocupación de quien lo lleva. De lana, se caracteriza por no tener ni cuellos ni botones y se ata con varias cuerdas de lana, que a menudo llevan unas bolas del mismo material en sus extremos.
 Kaiku es un cuenco de madera con mango característico, usado en el País Vasco (español y francés) y Navarra para recoger y transportar la leche ordeñada de oveja, y más concretamente para hacer cuajada en él.

Organizaciones 
 Sociedad Deportiva de Remo Kaiku.
 Kaiku (equipo ciclista), equipo ciclista español patrocinado por la empresa láctea Kaiku.
 Kaiku Corporación Alimentaria, empresa láctea.

Personas 
 Kaiku,  (1972-), exfutbolista español.